Guillermo Martínez (1930) kolumbiai sportlövő, olimpikon
Guillermo Martínez (1962) argentin matematikus és író
Guillermo Martínez (1969) argentin röplabdázó, olimpikon